Киевцы (устар.) — жители Киева.

Топоним 
 Киевцы — бывшее село, ставшее частью Москвы в XVII столетии. Располагалось на территории современного района Хамовники, близ села Семчинское
 Киевцы — деревня, входит в состав муниципального образования город Алексин Тульской области

См. также 
Киевци () — село в Болгарии.